La storia di Fileta (A narração de Filectas) è un dipinto a olio su tela dell'artista brasiliano Rodolfo Amoedo, realizzato nel 1887 e oggi esposto al museo nazionale delle belle arti di Rio de Janeiro.

Descrizione 
L'opera ritrae Fileta di Coo, un poeta e filologo greco antico vissuto all'inizio del periodo ellenistico nell'Egitto tolemaico. La sua fama di poeta e accademico continuò nei secoli, ma quasi tutta la sua produzione poetica è andata perduta. Spesso Fileta era rappresentato come un filologo talmente consumato dai suoi studi da essere letteralmente deperito, infatti qui è rappresentato come un vecchio seminudo che parla con due giovani in un ambiente naturale. Sullo sfondo si trova un'erma.

In questo quadro Amoedo mette in paragone la giovinezza e la vecchiaia, la vita e la morte. Eccetto per i toni della carne rosa dei personaggi, i colori sono per lo più cupi, come si vede dalle foglie sparse al suolo e le rocce coperte di muschio. Amoedo mette in contrasto la figura del giovane bello e flessuoso, sdraiato su una roccia, con quella del vecchio dalla carne flaccida e pallida. Dietro i due giovani si trovano dei fiori che sbiadiscono mano a mano che si avvicinano a Fileta.

Accoglienza 
Quando l'opera venne esposta all'esposizione del 1888, l'accoglienza fu mista: alcuni critici, infatti, criticarono Rodolfo Amoedo per aver dato al vecchio filologo un colore di pelle che era "lo stesso delle modelle che si spogliano solo davanti agli artisti". Nel 1929, Gonzaga Duque pubblicò una critica della tela nella quale affermava che La storia di Fileta costituiva un punto di svolta nella produzione artistica dell'artista, destinata a diventare meno emotiva come ispirazione ma migliore nella tecnica.

Note

Voci correlate 

 Opere di Rodolfo Amoedo

Dipinti di Rodolfo Amoedo
Dipinti a soggetto storico
Dipinti in Brasile